Алекса́ндр Серге́евич Недове́сов () — казахстанский теннисист, до 2013 года выступавший за Украину.

Общая информация 
Александр — один из трёх детей Натальи и Сергея Недовесовых; его сестёр зовут Елена и Полина.

Крымчанин в теннисе с восьми лет; любимые покрытия — грунт и хард; лучший элемент игры — подача.

Вскоре после начала своей взрослой карьеры Недовесов на несколько лет ограничил свои выступления в протуре, в 2006-11 году учась в  и играя за него в теннисной лиге NCAA, где несколько раз признавался игроком года по разным версиям.

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 2005 году. В том же году Недовесов дебютирует в составе сборной Украины в отборочных соревнованиях розыгрыша Кубка Дэвиса. В 2006 году выигрывает первый турнир из серии «фьючерс». В сентябре того же года в парном разряде выигрывает дебютный турнир из серии «челленджер». Произошло это на турнире в Донецке, где он выступал совместно с Александром Ярмолой. В период с 2008 по 2009 год, а также в 2011 году практически не выступал на официальных турнирах. В сезоне 2012 года выигрывает четыре «фьючерса» в одиночном разряде и шесть «фьючерсов» и один «челленджер» в парном. В июне 2013 года Александр выигрывает «челленджер» в Праге, а в сентябре «челленджер» в Щецине. В октябре, пройдя отбор на турнир в Москве, состоящий из трёх квалификационных раундов, впервые принял участие в основной сетке турнира в рамках Мирового тура ATP. В первом матче на таком уровне он встретился с представителем Казахстана Андреем Голубевым и уступил ему в двух сетах. Реванш Недовесов смог взять через неделю на «челленджере» в Казани, где уже в двух сетах финала он обыграл Голубева и завоевал чемпионский титул на тех соревнованиях. Успех в Казани позволил Недовесову впервые попасть в Топ-100 мирового рейтинга.

С начала 2014 года Александр по финансовым причинам принял спортивное гражданство Казахстана. В январе он дебютировал в основной сетке на турнире серии Большого шлема. Сыграв на Открытом чемпионате Австралии Александр в первом же раунде проиграл представителю Топ-10 Томашу Бердыху. В мае на Открытом чемпионате Франции Недовесов вновь встретился с чехом и уступил 7-6(4), 4-6, 5-7, 3-6. На Уимблдонском турнире в первом раунде Недовесов уступает Лу Яньсюню в пяти сетах, а на последнем в сезоне турнире Большого шлема Открытом чемпионате США доходит до второго раунда, где проигрывает № 10 в мире Жо-Вильфриду Тсонге. В 2015 году через квалификацию пробился на Уимблдонский турнир, однако в первом раунде проигрывает сербу Виктору Троицки.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (17)

Победы (9) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (8)

Финалы турниров ATP в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (57)

Победы (35)

Поражения (22)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Украины
Теннисисты Казахстана